Верши́нский — фамилия. Известные носители:

 Вершинский, Александр Андреевич (1873—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Вершинский, Анатолий Николаевич (1888—1944) — историк, краевед.
 Вершинский, Дмитрий Степанович (1798—1858) — протоиерей Русской православной церкви, философ, богослов.

Примечания